Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miguel Gallardo-Valles che ha battuto in finale Răzvan Sabău 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (finale)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Nicolás Todero (semifinali)
 Miguel Gallardo-Valles (Campione)

 Jean-Julien Rojer (secondo turno)
 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Viktor Bruthans (quarti di finale)
 Brian Dabul (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2004